Ivemark-Syndrom  bezeichnet zwei verschiedene angeborenen Fehlbildungssyndrome:

das Ivemark-Syndrom I, besser reno-hepato-pankreatische Dysplasie, mit Zystenbildungen in Nieren, Leber und Bauchspeicheldrüse.
das Ivemark-Syndrom II, besser Ivemark-Symptomenkomplex genannt.